Zóna Asie a Oceánie je jednou ze tří oblastních zón Davis Cupu.

1. Skupina

2. Skupina

3. Skupina 
 Místo: Enghelab Sports Complex, Teherán, Írán (antuka)
 Datum: 9.–13. dubna

Skóre v kurzívě je převedeno ze skupin.

 Pákistán a Malajsie postoupily do 2. skupiny pro rok 2009.
 Vietnam a Spojené arabské emiráty sestoupily do 4. skupiny pro rok 2009.

4. Skupina 
 Místo: National Tennis Centre, Bandar Seri Begawan, Brunej (tvrdý)
 Datum: 9.–13. dubna

 Singapur a Saúdská Arábie postoupily do 3. skupiny pro rok 2009.

Zóna Asie a Oceánie